Højene kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Højene (Horsens Sogn) – en bebyggelse i Horsens Sogn, Aalborg Kommune
 Højene (Nørre Lyndelse Sogn) – en bebyggelse i Nørre Lyndelse Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Højene (Sankt Olai Sogn) – en bebyggelse i Sankt Olai Sogn, Hjørring Kommune
 Højene (Godsted sogn) – et areal i Godsted Sogn, Guldborgsund Kommune